Romain Hamouma (ur. 29 marca 1987 w Lure) – francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu AC Ajaccio.

Kariera klubowa 
Pierwszy ligowy mecz zaliczył tam 15 sierpnia 2010 roku przeciwko Olympique Lyon (3:2).

19 lipca 2012 roku podpisał 4-letni kontrakt z pierwszoligowym AS Saint-Étienne.

Stan na: 21 maja 2022 r.

Bibliografia 
 
 Profil na Topforward 
 http://www.lfp.fr/joueur/hamouma-romain-1

Francuscy piłkarze
Piłkarze Besançon RC
Piłkarze Stade Lavallois
Piłkarze SM Caen
Piłkarze AS Saint-Étienne
Urodzeni w 1987